Sandonini è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Sandonnini.

Origine e diffusione 
I cognomi sono tipici dell'Italia centro-settentrionale.

Potrebbe derivare da un toponimo.

In Italia conta circa 65 presenze.

La variante Sandonnini compare nella stessa zona.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani